

Patronyme
 Bjarke Ingels, (1974- ), est un architecte contemporain de renommée internationale.
 Graham Ingels, (1915-1991), est un dessinateur américain de comics.
 Nick Ingels, (1984- ), est un coureur cycliste belge.
 Veerle Ingels, (1981- ), est une coureuse cycliste belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme